Удоха — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость
Удоха — река в Псковской области, приток Шелони